Алексей Александрович Бобров:

 Бобров, Алексей Александрович (1844 — после 1919) — протоиерей, духовный писатель.
 Бобров, Алексей Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.